Elisabeth I van Bohemen (1292-1330)
 Elizabeth I van Engeland (1533-1603)
 Elizabeth I (televisieserie), een tweedelige tv-serie uit 2005